Лукашёв (Лукашев) — фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Лукашев, Александр Николаевич (род. 1977) — российский вирусолог, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2019).

В 
 Лукашёв, Валентин Константинович (1938—1998) — советский, белорусский геохимик, геолог; доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси; сын К. И. Лукашёва.
 Лукашев, Василий Васильевич (1898—1986) — советский военачальник, генерал-майор.
 Лукашев, Владимир Анатольевич (род. 1936) — украинский оперный режиссёр, театральный деятель, педагог.

И 
 Лукашёв, Иван Алексеевич (1899 — ?) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета УССР 1-2-го созывов, РСФСР 4-го созыва.

К 
 Лукашёв, Константин Игнатьевич (1907—1987) — советский геолог, геохимик, географ, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

М 
 Лукашев, Михаил Николаевич (1926—2014) — журналист, историк боевых и спортивных единоборств.

Ф 
 Лукашев, Филипп Леонидович (1929—2012) — советский работник угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Лукашёв — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.

См. также